Кудлаевка — название населённых пунктов:

Украина 
 Кудлаевка — село в Шумском районе Тернопольской области.
 Кудлаевка — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.